Slipstream (aerodynamica) - gebied waar lagere weerstand heerst door de snelheid van een voorganger

Muziek:
 Slipstream (album), het vierde studioalbum van de combinatie Sutherland Brothers and Quiver
 Slipstream (Bonnie Raitt), het zestiende studioalbum van Bonnie Raitt
 Slipstream (Good-Time Joe), enige single van Good-Time Joe

Films:
 Slipstream (1967), een film uit 1967
 Slipstream (1989), een film uit 1989
 Slipstream (2005), een film uit 2005
 Slipstream (2007), een film uit 2007

Personen:
 Pseudoniem van de hacker Zammis Clark, die toegang tot data van onder andere Noord-Korea, VTech, Microsoft en Nintendo heeft gekregen.

Sport
Team Garmin-Sharp - een wielersportteam, voorheen bekend als Team Slipstream
Slipstream Sports - een sportmarketingbedrijf, betrokken bij Team Garmin-Cervélo